LNO peut faire référence à :
 
 matériau LaNiO3, de type pérovskite
 officier de liaison, dans les forces armées américaines.